Садовка — посёлок в Старомайнском районе Ульяновской области России. Входит в состав Краснореченского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в 4 верстах западнее села Красная Река и 9 верстах от Старой Майны, в северной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на левом берегу реки Майны (южном берегу Старомайнского залива Куйбышевского водохранилища), на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Старая Майна, административного центра района. Абсолютная высота — 55 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

Название 
Посёлок Садовка назван по барскому саду помещиков Пешковых, название несёт глубокий смысл обихоженности, красоты и очарования здешних мест.

История 
До основания посёлка здесь располагалась усадьба Старомайнского помещика Н. И. Пешкова. 9 июля 1918 года земля Пешковых перешла во временное пользование краснореченским крестьянам. 

Посёлок основан Красноречинцами во времена НЭПа. 11 февраля 1925 года было закончено образование посёлка. 28 июня 1928 года в поселке образовалось машинное товарищество «Садовка». 

В 1930 году была образована артель и существовала до 1951 года.

В 1931-1934 гг. — с/х артель «Садовка» (колхоз) Краснореченского сельского Совета с. Садовка Чердаклинского района Средневолжского края. 

С 1935 г. — с/х артель «Садовка» (колхоз) Краснореченского сельского Совета с. Садовка Старомайнского района Куйбышевского края.

В 1936-1943 гг. — с/х артель «Садовка» (колхоз) Краснореченского сельского Совета с. Садовка Старомайнского района Куйбышевской области.

С 1943 г. — колхоз «Садовка» Краснореченского сельского Совета с. Садовка Старомайнского района  Ульяновской области.

Во время Великой Отечественной войны из Садовки погибло 9 человек.

В феврале 1951 года колхоз «Садовка» присоединился к колхозу имени Чапаева (Красная Река).

В 1965 году в поселке было: начальная школа, клуб, магазин, медпункт, ясли.

Население 
На 1925 год в посёлке в 38 домах жило 200 едоков.

В 1959 году в Садовке 158 жителей.

К 1979 году здесь уже 87 жителей.

В 1999 году здесь в 13 хозяйствах 21 житель.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  91 % из 43 чел.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 Ю. Мордвинов. Взгляд в прошлое. — Ульяновск: Караван, 2007. — 414 с.

Примечания 

Населённые пункты Старомайнского района